L'edizione 1982-1983 della Bundesliga si è conclusa con la vittoria finale dell' che conquista il suo sesto titolo, il secondo consecutivo.

Capocannoniere del torneo è stato Rudi Völler del  con 23 reti.

Stagione 

Il campionato viene vinto per il secondo anno consecutivo dall' allenato anche in questa stagione da Ernst Happel: la squadra prende definitivamente il comando della classifica nelle ultime giornate del girone di andata e lo mantiene fino alla fine. Tuttavia viene raggiunto dal  dalla trentaduesima giornata: entrambe concludono il torneo a cinquantadue punti, ma il titolo viene assegnato ai campioni in carica in virtù della miglior differenza reti. In coda lo  perde lo spareggio contro il Bayer Uerdingen e viene retrocesso per la seconda volta nella sua storia, mentre la Coppa di Germania viene conquistata dal Colonia che sconfigge nella finale i concittadini del Fortuna.

L'Amburgo è protagonista anche nelle competizioni europee: la squadra arriva per il secondo anno consecutivo a disputare una finale continentale, questa volta in Coppa dei Campioni: ad Atene la vittoria arriva grazie ad un tiro di da fuori area di Felix Magath che sorprende la difesa bianconera nei primi minuti dell'incontro.

Classifica finale 

Legenda:
      Qualificata in Coppa dei Campioni 1983-1984
      Qualificata in Coppa delle Coppe 1983-1984
      Partecipanti alla Coppa UEFA 1983-1984
      Retrocesso in 2. Fußball-Bundesliga 1983-1984

Spareggio promozione/retrocessione

Verdetti 
   campione della Germania Ovest 1982-1983.
  qualificato alla Coppa dei Campioni 1983-1984.
  , ,  e  qualificate alla Coppa UEFA 1983-1984.
  ,  e  promosse in Bundesliga 1983-1984
  ,  e  retrocesse in 2. Fußball-Bundesliga 1983-1984.

Risultati

Calendario

Tabellone

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Record 
 Maggior numero di vittorie:  (23)
 Minor numero di sconfitte:  (2)
 Miglior attacco:  (80 gol segnati)
 Miglior difesa:  e   (33 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+46)
 Maggior numero di pareggi:  (13)
 Minor numero di pareggi:  (4)
 Minor numero di vittorie:  (5)
 Maggior numero di sconfitte:  e  (20)
 Peggior attacco:  (39 gol segnati)
 Peggior difesa:  (86 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-47)

Individuali

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 2. Fußball-Bundesliga 1982-1983
 DFB-Pokal 1982-1983

Collegamenti esterni 
 
 
  http://www.weltfussball.de/alle_spiele/bundesliga-1982-1983/

Calcio nel 1982
Calcio nel 1983
1982